Le Prix du risque est un documentaire d'Elio Suhamy (2004) pour La Chaîne parlementaire et le Conseil économique et social, sur la base du rapport de Charles Fiterman.

Ce film traite des conséquences de la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse sur la législation française jusqu'à l'adoption de la loi Bachelot (voir l'article Plan de prévention des risques). Production Artefilm, Paris.

Film français sorti en 2004
Film documentaire français
Film documentaire sur une catastrophe
Film documentaire sur la politique française